Зикатлакојан има више значења:

 Општина Зикатлакојан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зикатлакојан (Зикатлакојан, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику